Нью-Йорк Янкиз в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 97 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Детройт Тайгерс и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Детройт Тайгерс — Нью-Йорк Янкиз 3-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Янкиз
МЛБ в сезоне 2006